Flasza – szczyt w zachodniej części Beskidu Niskiego
 Flasza – część wsi Klimkówka w województwie podkarpackim, w powiecie gorlickim, w gminie Ropa